Campus kan syfta på:

 Campus – ett universitets- eller högskoleområde, dit ett universitets eller en högskolas verksamhet samlats helt eller delvis
 Campus (magasin) – en svensk medieprodukt
 Campus, Illinois